Cave Knoll bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cave Knoll (New York)	
 Cave Knoll (Utah)